V Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1958 odbyły się w Czechosłowacji między 30 sierpnia a 11 września 1958 roku. Mecze rozgrywane były w Pradze, Libercu oraz w Czeskich Budziejowicach.

Tytuł sprzed trzech lat broniła reprezentacja Czechosłowacji. Mistrzostwo wywalczyła reprezentacja Związku Radzieckiego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy. Dwa pierwsze zespoły awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Ostatnie zespoły z grup eliminacyjnych zagrały ze sobą o miejsca 9-12

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa B 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa C 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa D 
Tabela

|}

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 9-12. 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1958 w piłce siatkowej
1958 w Czechosłowacji
Piłka siatkowa w Czechosłowacji
Sport w Pradze
Sport w Libercu
Sport w Czeskich Budziejowicach